Shivers, un film de 1934 produit par Jules White ;
 Shivers, titre original de Frissons, un film canadien de David Cronenberg sorti en 1975 ;
 Shivers, une série de jeux vidéo de Sierra On-Line en 1995-96 ;
 Shivers, un album d'Armin van Buuren sorti en 2005 ;
 Shivers, une chanson de Rowland S. Howard popularisée par Boys Next Door et les Screaming Jets ;
 Shivers, une chanson d'Ed Sheeran sortie en 2021.

Patronyme 
 Joseph Shivers (1920-2014), chimiste américain.

Voir aussi